Erste Wahl é o álbum de estreia do cantor e compositor alemão Johannes Oerding, lançado pela Columbia Records, em 20 de agosto de 2009

Lista de faixas

Paradas musicais 

Álbuns de estreia de 2009
Álbuns de Johannes Oerding
Álbuns de música pop
Álbuns lançados pela Sony Music
Álbuns em língua alemã